Ла́йдон () — фамилия:

 Лайдон, Джозеф (; 1878—1937) — американский боксёр и футболист, призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Лайдон, Джордж (; 1902—1953) — английский футболист.
 Лайдон, Джон (; 1956) — британский рок-музыкант, бывший лидером панк-группы Sex Pistols (1975—78) и затем ансамбля Public Image Ltd (1978—1992).